Leconte kan syfta på

Personer
Charles Marie René Leconte de Lisle, fransk författare och översättare
Cincinnatus Leconte, haitisk politiker och president.
Emmanuel Leconte, fransk skådespelare.
Henri Leconte, fransk tennisspelare.
John LeConte, amerikansk forskare.
John Eatton Le Conte, amerikansk naturvetare.
John Lawrence LeConte, amerikansk entomolog. 
Joseph LeConte, amerikansk geolog.
Joseph Nisbet LeConte, amerikansk upptäcktsresande. 
Joska Le Conté, nederländsk skeletonåkare. 
Patrice Leconte, fransk filmregissör.